Jméno a příjmení Václav Kadlec užívá více osob:

Václav Kadlec (nakladatel) – český nakladatel a editor (* 1951)
Václav Kadlec (programátor) – český manažer, autor knih a článků, programátor (* 1978)
Václav Kadlec (herec) – Herec, spisovatel, pedagog  (* 1991)
Václav Kadlec (fotbalista) – český fotbalista (* 1992)